Sint-Joris (heilige), Joris van Cappadocië,  patroon (beschermheilige) van diverse beroepen, landen, plaatsen, padvinders, e.d.
Naar deze heilige vernoemde plaatsen
Sint-Joris (Alken), een gehucht van Alken in België
Sint-Joris (Beernem), een deelgemeente van Beernem in België
Sint-Joris (Nieuwpoort), een deelgemeente van Nieuwpoort in België
Sint-Joris (Curaçao), een dorp in Curaçao
Sint-Joris (Frankrijk) (Frans: Saint-Georges-sur-l'Aa), een dorpje en gemeente in de Franse Westhoek
Kerken, gewijd aan deze heilige
Zie: Sint-Joriskerk
Overig
Sint-Joris (Wessemse schutterij), de schutterij van Wessem
Sint-Jorisgilde (Heeze), de schutterij van Heeze
Atelier St. Joris, voormalig keramiekatelier in Beesel, Nederlands Limburg

Zie ook 
Kruis van Sint-Joris